Жак Шабо, маркиз де Мирбо (; ум. 29 марта 1630, Дижон) — французский государственный деятель, рыцарь орденов короля.

Биография 

Старший сын Франсуа Шабо, маркиза де Мирбо, и Катрин де Сийи. Граф де Шарни, сеньор де Брион.

Советник государственного и личного советов короля, командир Шампанского полка, капитан 50 кавалеристов, генеральный наместник в губернаторстве Бургундии. Наследовал эту должность после смерти своего дяди Леонора Шабо де Шарни в 1597. 

5 января 1597 пожалован в рыцари ордена Святого Духа в церкви аббатства Сент-Уан в Руане. 

Участвовал в походах Генриха IV, отличился в битве при Фонтен-Франсез 5 июня 1595, где атаковал испанцев во главе авангардного отряда из 200 человек. На следующий день король писал Парижскому парламенту, что «маркиз де Мирбо всего с 200 людьми помешал, не имея перед собой даже ручья, 12-тысячной армии вторгнуться в королевство». По словам , король взял маркиза за руку, и сказал ему: «Вперед, Мирбо! — чтобы он настиг, сразил или обратил в бегство всех, кого встретит».

Оставался приближенным короля до его смерти; в день убийства Генриха 14 мая 1610 был в карете короля вместе с герцогами д'Эперноном и де Монбазоном, маршалами Лаварденом и Роклором, и маркизом де Ла Форсом.

Судился с , герцогиней де Ла-Тремуй, представлявшей своих детей, на предмет владения графством Монфор в Бретани. Жак Шабо заявлял претензии от имени своей жены, наследницы графа Ги де Лаваля. 31 января 1611 стороны договорились: маркиз де Мирбо с женой отказывались от претензий на наследство в обмен на 115 тыс. турских ливров, которые были им выплачены Анри де Ла Туром, герцогом де Буйоном, получившим за это от герцогини де Ла-Тремуй баронию Дидонн.

Умер в Дижоне от инсульта.

Семья 

1-я жена (1574): Анн де Колиньи д'Андело, дочь Франсуа де Колиньи, сеньора д'Андело, и Анны фон Зальм

Дети:

 Шарль Шабо (ум. 1621), граф де Шарни, последний представитель в мужской линии ветви Шабо де Мирбо. Жена (1620): Шарлотта де Кастий, дочь Пьера де Кастий и Шарлотты Жеаннен. Брак бездетный
 Катрин Шабо (ум. 1662). Муж 1) (25.07.1619): Сезар-Огюст де Сен-Лари, барон де Терм (ум. 1621); 2) (1635): Клод Винье, сеньор де Сен-Льебо-Вильмюр.

2-я жена (1622): Антуанетта де Ломени (ум. 1638), дочь , сеньора де Ла Виль-о-Клер, и Анн д'Обург

Примечания

Литература 

 , pp. 196—198
 , pp. 287—289

Участники Религиозных войн: Католики
Жак